Pere Muñoz i Hernández (Flix, 1954), mestre i polític català.
 Pere Muñoz Machín Rodríguez (Astúries, 1958), ciclista català.
 Pere Muñoz Perugorría (Palma, 1971), polític mallorquí.